Caligo steht für
Caligo, Bananenfalter
Torre Caligo, Turm in Italien
 Caligo (Fluss), Fluss in Italien